Saline steht für:

 die Saline, Anlage zur Salzgewinnung
 die Saline Rottweil, Werkstätte und Skulpturenpark des Bildhauers Erich Hauser
 den Saline (Adriatisches Meer), Fluss in Italien
 Saline (Ulcinj), stillgelegte Saline in der Gemeinde Ulcinj

Gemeinde in den Frankreich:
 Saline (Calvados), Gemeinde im Département Calvados

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saline (Arkansas)
 Saline (Illinois)
 Saline (Louisiana)
 Saline (Michigan)
 Saline (Missouri)
 Saline (Utah)
 Saline City (Illinois), im Saline County
 Saline City (Indiana)
 Saline City (Missouri)
 Saline Junction (Missouri)
 Saline Landing (Illinois)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Saline (Fife)

Sonstiges:
 Alum Fork Saline River, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 umgangssprachlich für Hodensackinfusion

Siehe auch:
 Salina
 Saline County
 Saline Creek
 Saline River
 Saline Township
 Sallinen

Häufig werden Gradierwerke fälschlicherweise als "Salinen" bezeichnet.